Birgit Schweiger (* 22. Oktober 1970 in Ried im Innkreis) ist eine österreichische Künstlerin.

Leben und Wirken 

Birgit Schweiger studierte 2005 bis 2006 bei Dietmar Brehm an der Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz sowie bei weiteren Künstlern wie Anton Petz oder Xenia Hausner. Sie lebt und arbeitet als Freischaffende Künstlerin in Lichtenberg (Oberösterreich) bei Linz. Sie nimmt an nationalen und internationalen Ausstellungen teil. Sie ist Mitglied der Berufsvereinigung Bildender Künstler Oberösterreichs. Werke von Birgit Schweiger befinden sich in der Kunstsammlung des Landes Oberösterreich sowie in privaten Sammlungen.

Malerei 
Birgit Schweigers Mittel ist die klassische Malerei. Sie malt vorwiegend Ölbilder und Aquarelle. Thematische Schwerpunkte sind Landschaften, Naturstudien und Menschenbilder. 
Sie arbeitet mit eigenem Fotomaterial und Skizzen aus Streifzügen durch die Natur und Umfeld. Ihre Arbeiten, vorwiegend Acryl- und Ölmalerei, aber auch Aquarelle und Zeichnungen. Man kann die Auseinandersetzung der Arbeit von Künstlern wie Anton Petz, Xenia Hausner, Alfons Walde, Albin Egger Lienz beobachten. „Ich mag es, Farben kräftig aufzutragen, die Farbkraft durch Untermalungen zu erhöhen und dadurch starke Kontraste mit Licht/Schatten zu erzeugen. Es sind Farbflächen, die sich zur gegenständlichen Gestaltung zusammenschließen, expressionistisch im Detail, wirken in der Gesamtbetrachtung aber fotorealistisch.“

Ausstellungen

Einzelausstellungen 
 2009:Galerie Bertrand Kass, Innsbruck
 2010: Galerie Warum-Kunst-Raum in Wels
 2011
 Galerie in der Mitte, Linz
 Galeriehaus Wels „Nature, designed“
 2012
 Stadtturmgalerie Schwanenstadt Einzelausstellung zum Thema „Perspectives“
 2013
 „Yenergy“, Galerie Seywald Salzburg
 Stadtturmgalerie Schwanenstadt „Perspectives“
 2014: „Gemischter Satz“ in Bad Aussee in der Garagerie
 2016: Galerie Seywald „Tobacco Dancers“
 2017:
Tabakfabrik Linz „Tobacco Dancers“, Einzelausstellung und Performance
 Galerie K2, Sierning
 2018: Internationales Gastatelier Maltator, Gmünd, Kärnten
 2019: Galerie der Stadt Traun „SF…so far“
 Wohnzimmergalerie Six Seewalchen „Innervirtuelle Gedankenreisen“

Ausstellungsbeteiligungen (Auswahl) 
 2010: Sommerakademie Traunkirchen bei Xenia Hausner,
 2012: „Globale Erwärmung“, Galerie Hofkabinett Linz
 2013: Galeriehaus Wels „Salonage 2013“
 2014
 Altstadt Linz „100 Frauen – 1 Kunstwerk“
 2015
 „Die Neuen“, Offenes Kulturhaus Oberösterreich,
 „Sturm und Drang Galerie“ Linz
 „Freudenhaus“, in der Stiftervilla in Kirschschlag/Linz
 Höhenrausch, „Das Geheimnis der Vögel“, im Rahmen der BVOÖ, Offenes Kulturhaus Oberösterreich Ursulinenhof
 CART-Galerie Pregarten „heimat_los“
 Generali Art Contest ORF Oberösterreich"Kunstprojekt 24:25"
 „Yenergy on Tour“, „Energiewende“ im silent green Kulturquartier in Berlin
 2016
 Galerie Max-21, DE „Tobacco Dancers“
 2017
 Zukunftsforum Energiewende, Documenta-Halle Kassel
 Anton Lutz (Maler) „Der Bestechende Zufall – Spiel oder Absicht“, Kooperation mit der Kunstsammlung des Landes OÖ und dem Oberösterreichischen Kunstverein
 Artmuc Kunstmesse, München, „Schlüsselpein“
 2018
 Linz AG Kunstforum „Hinter den Gründen“ / Birgit Schweiger & Evelyn Kreinecker
 „komisch, absurd, verrückt“, im Rahmen des Nextcomic-Festivals 2018 „next to Alice“, Vereinigung Kunstschaffender Oberösterreichs
 Linzer Kunstsalon, Landesgalerie Linz
 2019
 Nextcomic-Festivals „REISEN next stop linz“, Die Kunstschaffenden, Galerie im OÖ Kulturquartier
 “NICHTJEDESUCHEISTEINEFRAGE”, Kammerhofgalerie Gmunden, Kooperation
 Format 3 x 3, Kooperation, Die Kunstschaffenden, Galerie im OÖ Kulturquartier

Kunst am Bau 
 2019: ÖJAB-Haus Niederösterreich 1 Studierendenwohnheim, Hotel Leo my next, künstlerische Ausstattung

Sonstiges 
2016
 Kunstaktion Shame on Linz, Videoprojekt im Rahmen des Abrisses der Linzer Eisenbahnbrücke in Zusammenarbeit mit der Sturm und Drang Galerie.
 Gestaltung des Gustav-Mahler-Schiffes, des Fahrgastschiffes MS Unterach auf dem Attersee, anlässlich des Festivals „Gustav Mahler in Steinbach am Attersee“
 The Tribute plays Bowie, Linz, Posthof (Live-Review)

2018 
 Artist in Residence, Gmünd

Publikationen 
 Katalog Birgit Schweiger, Arbeiten von 2012 – 2015. ISBN 978-3-200-03985-8.

Weblinks 

 Website von Birgit Schweiger
 
 Birgit Schweiger, Aktuelles/Contemporary Issues
 Birgit Schweiger – Art
 Kunst für die Umwelt, Deutsche Umwelthilfe - 2015/2016 Birgit Schweiger
 Hinter den Gründen / Birgit Schweiger & Evelyn Kreinecker 2018. Video zur Vernissage am 6. Februar 2018.

Einzelnachweise 

Absolvent der Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz
Maler (Linz)
Zeichner (Österreich)
Aquarellist
Zeitgenössischer Künstler
Österreicher
Geboren 1970
Frau